Кил — різновид вибільних глин

Топонім 
Кил () — назва кількох річок у Росії, що впадають  у Челябінській області
 
 Дев'ятий Кил
 Чорний Кил
 Малий Кил

Див. також 
 Кіл
 Кіль
 Кила